Le terme ligne 8 est utilisé pour désigner des lignes de transports en commun, en particulier :

Bus à haut niveau de service 
 Ligne 8 du Busway de Nantes

Métro 
 Ligne 8 du métro de Barcelone
 Ligne 8 du  métro de Berlin
 Ligne 8 du métro de Canton
 Ligne 8 du métro de Francfort
 Ligne 8 du métro de Hangzhou
 Ligne 8 du métro de Madrid
 Ligne 8 du métro de Mexico
 Ligne 8 du métro de Moscou, généralement appelé ligne Kalininsko-Solntsevskaïa
 Ligne 8 du métro de Munich
 Ligne 8 du métro de Paris
 Ligne 8 du métro de Pékin
 Ligne 8 du métro de Séoul
 Ligne 8 du métro de Shanghai
 Ligne 8 du métro de Valence
 Ligne 8 du métro de Wuhan

Tramway

Belgique 
 Ligne 8 du tramway d'Anvers
 Ancienne ligne 8 du tramway d'Anvers
 Ligne 8 du tramway de Bruxelles
 Ancienne ligne 8 du tramway de Mons
 Ancienne ligne 8 du tramway de Namur

Autres pays 
 Ligne 8 du tramway de Bâle
 Ligne 8 du tramway de Berne
 Ligne 8 du tramway de Bydgoszcz
 Ligne 8 du tramway de Dresde
 Ligne 8 du tramway d'Helsinki
 Ligne 8 du tramway d'Île-de-France
 Ligne 8 du tramway d'Istanbul
 Ligne 8 du tramway de Prague
 , différentes lignes dans le monde

Voies ferrées 
 Ligne 8 de la CPTM à São Paulo
 Ligne 8 (S-Bahn Rhin-Main), en Allemagne

Médias 
 Ligne 8 est un magazine bimestriel gratuit qui informe le public des activités et spectacles de l'Opéra de Paris (Opéra Bastille et Palais Garnier). Son titre veut marquer le lien entre les deux lieux, la ligne 8 du métro de Paris, reliant les deux opéras parisiens.

Voir aussi 
 
 
 8 (nombre)

8